Termenul „Ascona” se poate referi la:

Ascona, comunitate în Elveția
Opel Ascona, marcă de automobile fabricat între anii 1970 și 1988

Vezi și
Azcona, nume de persoane
Askonas, nume de persoane
Ancona, oraș portuar italian la Marea Adriatică